Araci kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araci (ort i Brasilien, Bahia, Araci), 
 Araci (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar